Silje Sprakehaug (ur. 4 lutego 1991) – norweska skoczkini narciarska, reprezentantka Vikersund IF.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 9 lutego 2006 w Baiersbronn podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skoki odpowiednio po 73,5 m i 80 m na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norweskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1991